

Кобуси — село в гміні Соболев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Кобуси — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства